Bröckers ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Bröckers (* 1960), deutscher Autor und Dozent
 Mathias Bröckers (* 1954), deutscher Journalist und Autor